Mount Wood ist der Name folgender Berge:

 Mount Wood (Montana) in Montana, Vereinigte Staaten
 Mount Wood (New South Wales) im Sturt-Nationalpark, Australien
 Mount Wood (Palmerland) in Antarktika
 Mount Wood (Viktorialand) in Antarktika
 Mount Wood (Yukon) in Yukon, Kanada

Siehe auch:
 Mount Woods, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika